Liceo scientifico statale Camillo Cavour, Roma
Liceo classico Cavour, Torino